Orangenhaut steht für:
 Cellulite, Dellenbildung der menschlichen Haut
 Qualitätsmangel einer Lackoberfläche; siehe Orangenhaut (Lack)